Gminy w USA:
 Cadron (ang. Cadron Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Cadron (ang. Cadron Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Cadron (ang. Cadron Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Cadron (ang. Cadron Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White